Eckbach steht für:

Fließgewässer in Baden-Württemberg:
 Eckbach (Fils) oder, nach einem linken Oberlauf-Zufluss, Heubach, linker Zufluss der Fils in Göppingen, Landkreis Göppingen
 Eckbach (Glotter), linker Zufluss der Glotter in Sägendobel (St. Peter), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Eckbach (Langenordnach), rechter Zufluss der Langenordnach (Josbach, Kuhnenbach; zur Gutach) beim Balzenhof oder Balzenbauernhof (Titisee-Neustadt), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Eckbach (Michelbach), rechter Zufluss des Michelbachs in Michelbach (Gaggenau), Landkreis Rastatt
 Eckbach (Möhlin), rechter Zufluss der Möhlin bei Gütighofen (Bollschweil/Ehrenkirchen), Gemeinde Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Eckbach (Rotach), linker Zufluss der Rotach bei Neuhaus (Oberteuringen), Bodenseekreis
 Eckbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach bei Seers (Bodnegg), Landkreis Ravensburg
 Eckbach (Wolfegger Ach), linker Zufluss der Wolfegger Ach in Baienfurt, Landkreis Ravensburg

Fließgewässer in Rheinland-Pfalz:
 Eckbach (Rhein), linker Zufluss des Rheins nahe Karl-Marx-Siedlung, kreisfreie Stadt Worms

Fließgewässer in Österreich:
 Eckbach (Wien), linker Zufluss der Als in Wien

Ortschaften:
 Eckbach (Breitnau), Ortsteil der Gemeinde Breitnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eckbach (Titisee-Neustadt), Ortsteil der Stadt Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eckbach (Gemeinde Handenberg), Ortschaft von Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Eckerbach
 Eckenbach